Gelcich ist der Familienname folgender Personen:

 Catalina Gelcich (* 1976), chilenische Künstlerin
 Eugen Gelcich (1854–1915), österreichischer Navigationslehrer
 Giuseppe Gelcich (1849–1925), Historiker